Dipleurosoma är ett släkte av nässeldjur. Dipleurosoma ingår i familjen Dipleurosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Dipleurosoma